Hellebæk (plaats), plaats in Denemarken
 Hellebæk (parochie), parochie in Denemarken